Voici la liste des personnages de la série Yu-Gi-Oh! 5D's.

Personnages principaux

Yusei Fudo 
Yusei Fudo (18 ans) est le beau personnage principal de la série, fils d'un scientifique qui a causé le séisme séparant Domino City en deux parties : la Nouvelle Domino City et Satellite. À un an, il fut envoyé par bateau à Satellite, il est recueilli dans un orphelinat par Martha où il fait la connaissance de Jack. Il vit à Satellite, la plus pauvre partie de Domino City. Il est respecté et admiré par ses amis pour son style de duel de génie, et son côté cool et intelligent. Son premier Duel Runner a été volé par son rival Jack, ainsi que sa carte fétiche, le Dragon Poussière d'Étoile. Deux ans plus tard, avec une nouvelle moto qu'il a conçue de toutes pièces, Yusei se met en route vers la Nouvelle Domino City pour réclamer son dragon.

Il joue un deck robot/guerrier qui se concentre à invoquer de faibles monstres machines et guerrier et de les syntoniser pour jouer de plus puissants monstres guerriers Synchro, comme son Robot Guerrier, son Guerrier Turbo, Guerrier Nitro ou d'autres encore. Sa carte clé est le Dragon Poussière d'Étoile et plus tard il obtient deux évolutions supplémentaires : le puissant Dragon Étoile Majestueux et le monstre Accel Synchro (Synchro Accelération) : Dragon Étoile filante.

Il a été choisi comme Pactisant par le Peuple des Étoiles, et il est marqué par la Marque de la queue du Dragon Cramoisi, qui apparait sur son bras la première fois face à un autre Pactisant après avoir fait l'invocation de son Dragon Poussière d'Étoile. Après sa victoire contre Rex Goodwin, il reçoit la marque de la Tête du Dragon Cramoisi qui appartenait autrefois à Rudger. En effet, Rex avait récupéré le bras marqué de son frère. On s'aperçoit donc qu'au cours de ce duel, Yusei change de marque : il passe de la marque de la queue à la marque de la Tête, alors que la marque de la queue revient à Crow.

Il est le seul Pactisant à avoir à combattre deux Pactisants des Ténèbres. Ses ennemis Pactisants des Ténèbres sont son ancien ami Kiryu Kyosuke qu'il bat lors de l'épisode 55, et l'ancien ami de son père Rudger Goodwin qu'il bat lors de l'épisode 57. Il a des sentiments amoureux pour la duelliste qu'il a rencontré à la Coupe Fortune : Aki Izayoi

Dans la saison 3,4,5, au WRGP, Yusei bat L'Équipe Licorne entière, puis, Taro de la Team Taiyo et son Géant Endormi au Bruit Sourd-Zushin et, met en déroute Harald de la Team Ragnarök et les 3 Dieux Polaires. À la finale, Yusei abat José (Jakob)et son Empereur des Machines Grannel puis, grâce à Jack et Crow, met en déroute le plan d'Aporia. Il monte ensuite la pente du pont Birfost grâce à la Team Ragnarök et se bat contre Antinomy (Vizor)/Bruno pour désactiver le dernier Engrenage Planétaire. Durant ce duel, Yusei apprend l'ultime évolution de la Synchro : « Delta Synchro » et se fait sauver pas Antinomy (Vizor) qui meurt par la suite. Yusei affronte aussi Z-ONE, le dernier humain du futur et, durant ce duel il utilise la « Dernière Limite de l'Accel Synchro » et invoque le « Dragon Quasar Filant ». Il bat Z-ONE et, devient scientifique en créant un nouveau Momentum : « Fortune ». Il fera par la suite son dernier duel contre Jack. Avec l'aide de Yugi Muto, le Roi du Jeu, et Jaden Yuki, meilleure élève de la Duel Academy, il contrecara les maléfiques plans de Paradox, duelliste pouvant remonter dans le temps.

Jack Atlas 
Jack Atlas (19 ans) est connu comme le « Roi des turbo duellistes » ou « le King », et a été une fois le meilleur ami de Yusei, mais ils devinrent amèrement rivaux après que Jack vola le Dragon Poussière d'Étoile de Yusei et son Duel Runner, le délaissant pour Domino City. Maintenant, en tant qu'ancien habitant de Satellite, il doit cacher son passé du reste de la société. Cependant, il a été battu par Yusei Fudo pendant la Coupe Fortune. Après cela, il devient très arrogant, mais sa conscience revient grâce à Carly Nagissa (Carmine) , une jeune journaliste, qui guérit son cœur blessé et lui apprend à laisser « le vrai Jack Atlas » vivre, et à devenir une bonne personne. 
Sa carte fétiche est aussi un monstre Synchro, le « Dragon Rouge Archdémon », qui peut grâce au pouvoir des Pactisants être amélioré en "Dragon Rouge Majestueux". Jack obtient plus tard un autre pouvoir pour son dragon - Burning Soul - lui permettant invoquer le « Dragon Nova Rouge ». Il joue un deck « essaim », se concentrant à rapidement syntoniser de faibles monstres syntoniseurs ensemble pour invoquer son dragon. Jack est l'un des six Pactisants, ceux qui sont choisis par le Peuple des Étoiles, et il porte la Marque en forme d'Ailes du Dragon Cramoisi. La Pactisante des Ténèbres qu'il doit affronter est Carly Nagissa (Carmine) (qui veut se venger de lui une fois devenue Pactisante des Ténèbres), qui lui montre par une vision que son destin est de combattre le Dragon Cramoisi avec elle. Jack décide alors de se battre pour un futur meilleur. Mikage, Carly et la serveuse -Stéphanie- sont attirées par lui mais il préfère de loin et secrètement Carly. Lors du WRGP, Jack se fait battre d'abord par l'un des duellistes de la Team Unicorne, la Team Catastrophe. Jack se fait ensuite battre par Yoshizo de la Team Taiyo (Deuxième coureur), bat Dragan de la Team Ragnarök et, bat deux des trois Empereurs d'Yliaster avant de se faire battre pas José (Jakob). Dans L'Arche de Dieu, il affronte Aporia avec Rua et Ruka et, se trouve au bord de la mort, mais gagne grâce à Léo.

Aki Izayoi (Akiza Izinski) 
Aki Izayoi (17 ans) apparaît la première fois comme une froide et impitoyable fille ayant le pouvoir de rendre les monstres et la magie du Duel de Monstres réels, une faculté seulement utilisée à travers l'angoisse et la tristesse par les Duellistes Psychiques. Elle sera souvent montrée du doigt et sera traitée de "monstre" durant son enfance et c'est ce qui la poussera à garder ses distances vis-à-vis des autres et de ses parents. Même si elle a l'air de prendre du plaisir à faire du mal aux autres, elle n'aime pas devoir utiliser ses pouvoirs Psychiques (qu'elle ne sait pas encore contrôler) et le fait contre sa volonté et pour celle de Divine. Elle maudit depuis toujours ses pouvoirs de Pactisante et remet la faute de son enfance gâchée sur sa Marque du Dragon Cramoisi. Depuis, elle se déteste ainsi que les autres personnes en possession de cette Marque. Lors de l'épisode 14 (son arrivée dans l'histoire), elle s'aperçoit qu'Yusei Fudo a aussi une marque et prend peur en s'en interdisant de s'approcher d'elle. Akiza est la troisième Pactisante, et joue un deck basé sur les monstres de type "Plante" et possède le Dragon Rose Noire. À cause de cela, et de ses facultés, elle est appelée la "Sorcière de la Rose Noire". Elle cache souvent son apparence avec une cape noire en lambeaux et couvre son visage avec un masque blanc (d'où son surnom de "sorcière" entre autres). Il a été confirmé, pendant la Fortune Cup, que sa marque était l'une des griffes (griffe avant) du Dragon Cramoisi. Elle cache des sentiments amoureux pour Yusei mais ce n'est qu'en la « sauvant » qu'elle commencera à lui ouvrir son cœur. De plus, à la fin du  de fin (ou ending), on peut la voir dans les bras de celui-ci. À la fin de la série, elle a failli lui avouer ses sentiments, même si elle ne l'a pas fait, on peut constater que ses sentiments sont réciproques. 
Son ennemie Pactisante des Ténèbres sera Misty, Aki la battra. Celle-ci pensait qu'Aki était la responsable de la mort de son petit frère nommé Toby. Cependant, on apprendra plus tard que le vrai responsable était Divine.
Durant la saison 3, elle intègre la Duel Académie avec Lua et Luca a puis deviendra une turbo duelliste (épisode 75).

Lua (Léo) 
Lua (Léo) (12 ans) est le très enthousiaste et maladroit frère jumeau de Luna. Il joue un deck "Morphtronique", avec des monstres qui se transforment et qui ont des facultés différentes en position d'attaque et de défense. Jack est son idol, et possède même des figurines de lui, sa D-Wheel, et son Dragon. Il combat dans le tournoi de la Fortune Cup en lieu et place de sa sœur, mais perd dans le premier tour face à Greiger. Il possède des connaissances sur les marques de Dragon, puisque sa sœur en a une, et a été surpris quand il a découvert qu'Yusei en avait une aussi. Sa carte clé est le Dragon Electromécanique, qui est vraisemblablement apparu dans une vision de sa sœur, et qui l'a amené à croire qu'il était lui aussi un Pactisant. Bien qu'il ne soit pas un Pactisant, son ennemi Pactisant des Ténèbres est Demak qu'il combat en lieu et place de sa sœur pendant qu'elle est dans le monde des esprits. Cependant, Luca revient pour aider son frère et ils battent ensemble Demak dans l'épisode 50. Durant la saison 3, il intègre la Duel Académie avec Aki, Luca et Tenpei. Jaloux de Luciano, Lua demande à Yusei de lui construire une planche de Duel qui lui permettra, à la manière d'un skater, d'affronter avec Luca, Luciano dans un Turbo Duel. Dans l'épisode 142, il devient lui aussi un Pactisant (la marque du cœur) et fait évoluer son Dragon Electromécanique en Dragon de Vitalité (le sixième dragon du Dragon écarlate).

Luca (Luna) 

Luca (Luna) (12 ans) est la calme et posée sœur jumelle de Lua (Yu-Gi-Oh! 5D's)(Léo) . Elle joue un deck "Fée/Esprit", et a obtenu la faculté de parler avec les esprits de Duel de Monstres, après un accident qui s'est passé il y a huit ans. Luca est tombée dans un coma à l'âge de trois ans, mais a récupéré après un mois, grâce à Lua qui a été à ses côtés tout le temps en appelant son nom. Après s'être éveillée, elle a prétendu avoir visité le monde des esprits de monstres de Duel dans ses rêves, où elle a rencontré l'esprit de l'Ancien Dragon Féerique, qui l'a chargé de faire son devoir et de garder le monde des esprits sain et sauf. Luca a été invitée à participer à la Fortune Cup, cependant elle n'a pas désiré y participer. Lua a alors proposé d'y aller à sa place. Elle n'aime pas faire des duels, car parler avec les esprits des monstres la fatigue. Elle est aussi un des cinq Pactisants. Sa marque est en forme d'une des griffes du Dragon Cramoisi et elle peut former une barrière protectrice autour des gens, les protégeant ainsi des forces des ténèbres. Son dragon se révèle être l'Ancien Dragon Féerique, bien que cette carte n'est actuellement pas en sa possession. Elle récupère cette carte lors de son duel contre Demak. Durant la saison 3, elle fait partie de la Duel Académie avec Lua, Aki et Tenpei. Lucciano donne à Luca une planche de Duel dans l'épisode 77 qui lui permet à la manière d'un skater de faire des Turbo Duels. Plus tard, elle l'affrontera avec Lua dans un Turbo Duel.

Crow Hogan 
Crow Hogan (18 ans) est un ami de longue date de Yusei et de Jack et un voleur. Il était l'un des membres de la team Satisfaction avec Yusei, Jack et Kiryū.

Il partage plusieurs traits de caractère avec Yusei : il est d'une extrême fidélité envers ses amis et n'abandonne jamais, quelles que soient les difficultés. Il est néanmoins beaucoup plus expansif que son ami et peut rentrer dans une rage folle si quiconque s'en prend à ses proches. D'un naturel jovial et direct, il clame n'avoir jamais menti de toute sa vie. Il est néanmoins un spécialiste des pièges et joue facilement la comédie pour masquer ses stratégies. En revanche, à la différence de Yusei, il est extravagant, sans rappeler Joey Wheeler de Yu-Gi-Oh! et Jaden Yuki de GX. D'ailleurs, il n'hésite pas à voler aux plus riches, et à donner aux plus pauvres, à la manière de Robin des Bois. Également, Il devient l'un des cinq Pactisants, aux côtés de Yusei, Jack, Ruka et Aki à la fin de la première saison.

Crow perdit ses parents très jeunes, à cause des effets du Zero Reverse. Il devint donc orphelin, et se mit à trainer dans les rues. N'étant pas allé à l'école, il possédait beaucoup de difficultés et éprouvait beaucoup de mal à lire correctement. Cependant, les jeux de duel de monstres lui apprirent à lire. Au fil du temps, il constitua son fameux Deck des "Ailes Noires" avec l'aide de ses amis. Il passa également son enfance aux côtés de Yusei et de Jack.

Il a recueilli plusieurs enfants et les élève seul, cambriolant les entrepots de la sécurité pour subvenir à leurs besoins et éviter qu'ils ne se fassent attraper par la sécurité. Il perd ses protégés lors de l'éveil d'un Jibakushin et choisit d'affronter les pactisans des ténèbres, bien que n'étant pas un pactisant lui-même. Il affronte et bat Bommer, ce qui lui permet de libérer ses enfants. Il affronte ensuite Goodwin avec Jack et Yusei et récupère la marque des pactisants que Goodwin s'était arrogée.

Il fait ensuite équipe avec Jack et Yusei pour le grand tournoi de Neo Domino City. Il y récupère au passage le dragon aile sombres, carte manquante de son deck cachée dans sa moto après avoir affronté et vaincu l'assassin de son mentor. 

Son runner personnalisé, la Blackbird, peut se mettre en formation de Vol et être utilisé pour franchir de larges fossés. Il utilise un Deck Aile Noire qui permet d'invoquer rapidement des monstres et utiliser leurs facultés pour remporter un duel. Il a disparu dans un brouillard noir tout comme les autres habitants de Satellite. Il y échappe en se cachant dans un réfrigérateur, et il est choqué quand il découvre que la population entière de Satellite a disparu. Il se dirige vers Kiryū pour se venger, mais finit par tomber sur Boomer à moto. Crow le défie dans un Turbo Duel sans pilote automatique, sachant que le seul moyen d'éviter les attaques de l'Esprit de la Terre Immortel est de manœuvrer autour de lui. Il n'avait pas d'amis quand son père est mort, mais parce qu'il a trouvé des cartes de Duels de Monstres, il a été capable d'apprendre à lire et de se faire des amis avec d'autres duellistes, comme Yusei et Jack, et puis il a grandi et a pris soin des autres de la même manière. Crow arrive à battre Chacu Challua, ce qui a pour conséquence la mort de Bommer.

Il affrontera Rex Goodwin avec Yusei et Jack, à la fin de la saison 2. Après l'avoir battu, il recevra la marque de la queue qu'il avait récupérée entre-temps de Yusei. Il deviendra ainsi le cinquième Pactisant.

Dans la troisième saison, Crow ouvre un service de livraison et son Duel Runner est le véhicule principal, appelant son affaire « Livraison Aile Noire ». Dans l'épisode 95, son Dragon de Pactisant est révélé : Dragon Ailes Sombres. Crow participe au W.R.G.P avec Yusei et Jack et, affronte Sherry dans l'Arche de Dieu.

Le Dragon Cramoisi 
Un des plus importants personnages/monstres dans Yu-Gi-Oh 5D's car chaque Pactisant a la marque d'une partie de son corps sur son bras. Le Dragon Cramoisi est un des plus puissants dragons et monstres. On l'appelle également Quetzalcoatl. Actuellement, les six Pactisants ayant les marques du Dragon Cramoisi sont :
 Yusei Fudo (marque de la Tête de Rex)
 Crow (marque de la queue, qui avant était à Yusei)
 Jack Atlas (qui a la marque des ailes)
 Aki (qui a la marque de la griffe de derrière)
 Luca (qui a la marque de la griffe de devant)
 Lua (qui sera par la suite un pactisant avec la marque du cœur)

Administration et Sécurité de New Domino City

Tetsu Ushio (Tetsu Trudge) 
Tetsu Ushio est un officier de sécurité qui observe les habitants de Satellite et qui combat en duel en utilisant des decks spécialement conçus pour les Poursuites, avec Gardien Goyo comme son monstre principal Synchro. Il a un caractère violent mais aussi une grande fierté comme duelliste et c'est pour cela qu'Yusei le respecte. Après sa défaite contre Yusei, il cherche par tous les moyens à le combattre et à l'arrêter, peu importe le temps que cela prendra. Après la première confrontation entre Yusei et les Pactisants des Ténèbres, Trudge tombe sous leur contrôle, devenant un Pactisant des Ténèbres lui-même, et combat Jack dans un duel pendant que ce dernier est toujours en train de récupérer du match final de la Fortune Cup contre Yusei, en utilisant un deck basé sur les vers qui se concentre sur la destruction du Deck. Tous comme les autres Pactisants des Ténèbres qui se sont fait laver le cerveau, Trudge revient à la normale après s'être fait battre par Jack. Il réapparaît plus tard pour aider Mina à espionner Jack et transporter les Pactisants chez Martha où il développe un plus profond respect pour les gens de Satellite. On le voit aussi tomber amoureux de Mina, et il est incroyablement jaloux de Jack au point qu'il veuille se rendre plus fort. Avec le temps, il a moins de haine et se soucie plus de ses alliés. À partir de la saison 2, il devient le partenaire de Mina dans une unité d'investigation. Il est également un examinateur qui teste ceux qui veulent obtenir un permis pour les Duels Turbo. Il a notamment fait passer un test à Aki Izayoi (Akiza Izinski).

Son personnage est basé sur Ushio, à qui Yugi Muto s'est confronté dans son premier Jeu des Ombres. Dans Yu-Gi-Oh!, c'était la brute qui s'en était pris à Jono-ushi et Honda avant qu'Yugi les protège (c'était dans les flash-back de la saison 1, et peu après, pour remercier Yugi, Joey s'était jeté dans l'eau pour récupérer la dernière pièce du puzzle du millénium qu'il avait jeté) . Dans GX, son nom était noté dans la liste des victimes de Mister T.

Yeager (Lazar) 

Yeager est l'assistant de Goodwin et le directeur de la Division de Sécurité de Neo Domino. Il vient d'une famille de clown et apparaît avoir un faible pour les bols de Ramen. Dans la saison 2, il promet allégeance aux trois membres d'Yliaster. Bien qu'étant généralement calme, il devient assez nerveux sous la pression. Quand il vola le programme de Yusei et de Bruno, il a mangé du Ramen ce qui lui a valu d'être retrouvé par Yusei. Il utilise un deck Clown, qui se concentre largement autour de l'utilisation de cartes pièges pour augmenter la puissance des monstres et gêner l'adversaire. Il se concentre aussi à sceller les monstres Synchro.
Plus tard, il va se cacher avec sa femme et son fils quand il en sait plus sur les plans d'Yliaster. Après que sa cachette a été découverte par l'équipe 5D's, il décide de coopérer avec eux et, devient le directeur du bureau de Maintenance de la Sécurité Publique. Vers la fin, le bureau de Maintenance de la Sécurité Publique fermera ses portes pour ouvrir un hôtel de ville et Yeager deviendra le nouveau maire.

Akutsu ( ) 
Le scientifique responsable de l'usine produisant l'électricité de Néo Domino City, Akutsu étudie les pouvoirs des Pactisants sous les ordres de Goodwin. Il a aussi une obsession de "Momentum" et aime bien dire ces mots souvent.

Mikage Sagiri (Mina Simington) 
Mikage Sagiri est la secrétaire de Jack. Elle est souvent très préoccupée par les affaires de Jack et essaie d'être utile du mieux qu'elle peut en dépit du fait qu'il est froid envers elle. Elle est la seule qui connait la vraie raison de Jack de combattre les Pactisants des ténèbres Carly.

Kazuma 
Kazuma (Kaz en français)est un agent infiltré de la Sécurité. Alors qu'il poursuit un groupe de voleurs de D-Wheels à l'improviste, sans être reconnu, Jack Atlas les poursuit à son tour et le chef du gang Syd le fait tomber ce qui pousse Jack à s'arrêter également. Blessé, il se fait soigner sous le regard de Trudge. Jack emprunte sa carte Roi Démon du Chaos pour affronter Syd qu'il bat. Jack lui rend sa carte et lui promet de l'affronter dans un Duel Turbo quand il sera rétabli. On le revoit lors des épisodes où Jack est accusé de menace pour la ville.

Takasu (Chef Armstrong) 
Il est le gardien du centre de détention où Yusei est retenu prisonnier après son duel face à Jack au Stade. Takasu utilise ses pouvoirs de gardien pour maltraiter et insulter les détenus. Après qu'Yusei l'eut affronté et battu, il gagna la liberté de tous les détenus grâce à Rex Goodwin, qui observait le duel du-dessus, et renvoya Armstrong. Il utilise un deck Chaîne, se concentrant sur les chaînes de ses monstres, la destruction du deck et les effets tactiques de dommages directs. Son monstre fétiche est le monstre Synchro Dragon Chaîne de Fer. Mais il est introuvable quand le jeu est fini(du moins je ne le trouve pas) .

Hanson 
Le lieutenant nerveux de Ushio, Hanson n'a pas de nom dans la version japonaise.

Satellite 
Grandissant à Satellite, un quartier pauvre qui fournit des matériaux pour New domino City à partir des déchets de cette ville, Yusei a grandi avec plusieurs amis. Il a fait temporairement partie d'un gang de duels appelé la Team Satisfaction, qui combattait d'autres gangs pour du territoire de Satellite.

Blitz (Nerve) 
Blitz est un ami de Yusei et habitant de Satellite. Il a un important sens de la justice.

Nervin (Blitz) 
Nervin est un ami de Yusei et habitant de Satellite. Nervin a tendance à s'inquiéter en permanence.

Taka (Tank) 
Taka est ami de Yusei et habitant de Satellite. Il a une personnalité joviale.

Rally Dawson 
Rally Dawson est un jeune garçon qui, malgré son apparence féminine, idolâtre son ami Yusei. Il vole une puce pour aider Yusei dans son duel face à Jack Atlas et en retour, Yusei le sort d'affaire alors qu'il est la cible de la Sécurité à cause du marqueur sur sa joue. Son deck principal n'a jamais été vu, mais on sait qu'il utilise les monstres 'One Shot', avant de partir affornter Jack, il donne une carte à Yusei : la Fusée Turbo, pour qu'il soit chanceux. Pendant le duel de Yusei contre Rudger, ce dernier utilise Rally comme un bouclier humain, où Rally utilise à ce moment son One Shot Cannon pour détruire le Dieu Immortelle Uru, puis se sacrifie lui-même pour sauver Yusei.

Martha 
Martha est une femme qui vit dans une maison à Satellite et travaille comme assistante pour le . Schmitt. Elle a été un parent d'accueil pour Yusei Jack et ses amis quand ils ont grandi à Satellite. Dans l'épisode 46, elle tombe mortellement quand elle essaie de sauver Takuya, un garçon de Satellite dont elle s'occupe, où son âme s'est vu être sacrifiée au Dieu de Rudger : Uru. Après qu'Yusei ait battu Goodwin dans l'ultime combat, elle est ressuscitée tout comme les autres personnes sacrifiées pour invoquer Uru.

Schmitt 
Schmitt est un docteur d'une clinique à Satellite. Lui et Martha soignent Yusei quand il est blessé. On le revoit lors de l'épisode 68, lors du problème avec Tetsuzo Kuzuyama

Uryû (Lenny) 
Uryū est un duelliste insecte et un ancien habitant de Domino qui harcèle Taka. Il revient plus tard avec ses deux acolytes pour essayer de prendre le Duel Runner de Yusei par la force. Yusei le combat et gagne, mais ils se séparent en des termes amicaux, avec la promesse de Uryu de gagner la prochaine fois qu'ils combattront.

Takuya (Taka) 
Takuya est un enfant qui vit à la maison de Martha à Satellite et qui généralement traîne dehors avec ses amis Jun et Micchun. Son père est mort dans un accident de la circulation, mais il a admiré les tentatives de la Sécurité pour le sauver. Il désire lui-même devenir un officier de sécurité et prend pour exemple Trudge.

Tetsuzo Kuzuyama (Monsieur Bashford) 
Tetsuzo Kuzuyama est un vieil homme de Satellite. Quand sa femme et son fils Goki (Adam) l'ont quitté, car il ne pensait qu'à son travail, il devint attaché à sa maison, caractérisée par des pièges en tout genre disposés un peu partout autour de chez lui, par des amoncellements de déchets et par une arène de duel à l'ancienne. Il avait fait construire cette arène dans l'espoir de revoir un jour son fils, amateur de duel. Après avoir affronté Crow, il reste chez Martha. Tetsuzo. Kuzuyama utilise un deck robot comme celui de Yusei, constitué d'une famille de monstres Robot et de plusieurs cartes pièges 'Ferrailles' (comme l'Epouvantail de ferraille).Il a dans son deck Mère Robot et Père Robot mais a donné Petit Robot à Goki, son fils.

Alliés 
Quand Yusei est arrêté après son duel contre Jack, il est envoyé au centre de détention, où il se fait des alliés et en apprend plus sur le Dragon rouge.

Jin Himuro(Bolt Tanner) 
Jin Himuro est un ancien champion de Duel Turbo. Au centre de détention, il commence en tant que tyran impitoyable, mais devient un allié de Yusei, après s'être fait battre dans un duel. Pendant son temps en cellule, il a été battu par Takasu ce qui rendit Yusei furieux. Il est libéré plus tard par Saiga et aide Yusei pendant la Fortune Cup. Après être devenu un allié de Yusei, il lui donne des informations sur les Pactisants. Lui et Yanagi vont ensuite dans la maison de Lua et Luca. Il joue un deck "Ushi Oni Beatdown". Son monstre fétiche est le 'Great Ushi Oni'.

Tenzen Yanagi 
Un vieil homme excentrique et ancien voyageur, Tenzen Yanagi prend en amitié Yusei après avoir été détenu au Centre de détention de Néo Domino City. En dépit de son comportement plein de zèle et inconstant, il connait plusieurs choses concernant les Pactisants et les cinq Dragons. Il combat Tanner et a été complètement battu. Après avoir obtenu ses cartes (appelés ordures par Tanner), Yusei utilise son deck pour combattre et vaincre Tanner. Quand Yusei a été transféré à une autre cellule, Yanagi a été battu par Takasu provoquant la colère de Yusei. Il est libéré grâce à Saiga et continue à encourager Yusei pendant la Fortune Cup. Après qu'Yusei a gagné la Fortune Cup, il renseigne Yusei, Lua, Luca et Tanner sur le Dragon Rouge leur disant qu'il est possible de l'appeler quand il y a tous les cinq Pactisants réunis, ce qui donne l'indice à Yusei que le dernier Pactisant est apparu. Lui et Tanner vont ensuite dans la maison de Lua et Luca. Il joue un deck "Trésor Caché", basé sur les trésors légendaires réunis de par le monde, dont il est très fier, en dépit du fait que la majorité de ses cartes causent des dommages à ses propres points de vie.

Kōhei Aoyama (Alex) 
Kōhei Aoyama est l'un des compagnons de cellule de Yusei au Centre de Détention qui a planifié de s'échapper. Il abandonne son opportunité de s'enfuir afin d'aider Yusei à gagner son duel contre Takasu.

Saiga (Blister) 
Saiga est un vieil ami de Jin Himuro, qui a été une fois un haut Champion de Duel Turbo, jusqu'à ce que son partenaire, Yûji (Aero dans la version anglaise ), soit blessé dans un accident de moto devant lui. Yûji envoie à Saiga la carte brûlée "Sniper Méchabot", qui était un symbole de leur amitié, et Saiga pense qu'il ne le pardonnera jamais. Yusei l'aide à regagner confiance en ses amis. Il aide Yusei à préparer sa D-Wheel pour la Fortune Cup. Plus tard, il se glisse dans Satellite pour aider les amis de Yusei.

Duellistes de la Fortune Cup 
La Fortune Cup est un tournoi organisé par Rex Goodwin afin de réveiller les pouvoirs des Pactisants, et dont le vainqueur pourra affronter Jack Atlas pour le titre de Roi des Duels. En plus de Yusei, Aki et Lua (déguisé en Luca), il y avait d'autres duellistes dont le travail était de mettre la pression sur leurs adversaires afin de réveiller leurs facultés - à l'exception de Mukuro Enjo, qui a remplacé un des combattants afin de battre Yusei ('Le duelliste qui a battu le Roi').

Mukuro Enjo (Hunter Pace) 
Mukuro Enjō est un challenger battu par Jack dans les épisodes un et huit. Plus tard, il participe à la Fortune Cup par la force en remplaçant le duelliste à cape, "Le moissonneur ressuscité" Shira, et a perdu contre Yusei. Il joue un deck basé sur la vitesse exclusivement destiné aux Duel Turbo, se concentrant à accumuler des Compteurs Vitesse aussi rapidement que possible, mais aussi les effets de dommage direct aux points de vie. Sa carte fétiche est le "Speed King - Skull Flame".

Jill de Lancebeaux (Gill de Randsborg) 
Jill de Launcebeaux est un duelliste du tournoi de la Fortune Cup, qui se prétend être un descendant des "chevaliers d'autrefois", et s'habille comme tel. Il est le premier à affronter Aki, en utilisant ses séries de monstres à niveau "Chevalier Masqué". Il a tout juste survécu au coup final du Dragon Rose Noir de Aki, ce qui lui a permis de toujours rester en lice pour le Match de Consolation.

Professeur Frank 
Le Professeur Frank est un duelliste donnant la chair de poule, considéré comme un assassin, provenant de Chine, et qui combat Luca dans un duel spécial de consolation pour les perdants du premier tour du tournoi de la Fortune Cup. Il semble sympathique et agréable de prime abord, mais est capable d'amener Luca en état de transe, ce qui transporte sa pensée au Monde des Esprits de Duel de Monstres, et il la suit bientôt après avoir contaminé le monde de ses intentions mauvaises, se révélant ne pas être complètement sensé. Son monstre principal est "Ido, la Force Suprême Magique".

Kodo Kinomiya (Commandent Koda) 
Appelé l'analyste comportemental, Kodo Kinomiya  est un participant de la Fortune Cup. Son adversaire dans le premier tour, le Professeur Frank, a perdu son match afin qu'il puisse affronter Luca en match de Consolation. L'adversaire de Kodo en demi-finale était Aki, dont il a étudié le passé afin qu'il puisse la sortir en lui rappelant comment ses facultés psychiques blessent les autres, afin d'éveiller davantage ses facultés de Pactisant. Néanmoins, elle a réussi à le battre et à le blesser sévèrement avec ses pouvoirs.

Pactisants des Ténèbres 
Les Pactisants des Ténèbres sont les antagonistes du deuxième arc de la série, qui sont contre le Dragon Cramoisi(dit ainsi dans la série en version française) et les Pactisants. Les Pactisants des Ténèbres sont nés quand quelqu'un qui est mort, habituellement quelqu'un voulant prendre sa revanche de ce qu'un Pactisant lui a fait, est ressuscité par une esprit de la terre immortel et qui obtient des pouvoirs et des cartes des ténèbres, ou quand une araignée des ténèbres grimpe sur le cou de quelqu'un et prend son contrôle. Les Pactisants des Ténèbres sont capables de former une barrière autour de leur adversaires, en initiant un Duel de l'Ombre où les attaques des monstres causent des dommages réels. Ils ont aussi des cartes spéciales appelées Monstres Syntoniseurs des ténèbres qui peuvent invoquer des monstres Synchro des ténèbres avec un niveau négatif.
Les vrais Pactisants des Ténèbres ont aussi de puissants monstres : les esprits de la terre immortel, qui requièrent le sacrifice de nombreuses âmes humaines pour pouvoir être invoqués (qui n'affecte ni les Pactisants, ni le Pactisant des Ténèbres adverse). Les Pactisants peuvent émettre une barrière de leur marque qui empêche les personnes dans leur zone d'être sacrifiées. Les esprits de la terre immortel sont des extraterrestres maléfiques emprisonnés dans les Lignes Nazca par le Dragon Cramoisi. Ce sont des monstres Ténèbres de niveau 10 qui sont d'attaque, de défense et de type différents. Seul un esprit de la terre immortel peut être invoqué sur le terrain des joueurs et s'il n'y a pas de cartes magies Terrain en jeu, ils sont détruits. Ils peuvent attaquer l'adversaire directement, ne peuvent pas être choisis en tant que cible d'attaque, ne sont pas affectés par les cartes magies et pièges de l'adversaire, et ont un unique effet pour eux-mêmes. Cependant, à cause de ces attributs, ils ne peuvent pas être utilisés pour se défendre. Quand un Pactisant des Ténèbres contrôlé par une araignée est battu, leur marque et monstres Ténèbres disparaissent et ils perdent la mémoire de la période pendant laquelle ils ont été possédés. Cependant, d'après Goodwin, un vrai Pactisant des Ténèbres ne peut pas revenir à la normale quand il a déjà été tué, et un perdant d'un duel en impliquant meurt. Les Pactisants des Ténèbres sont aussi capables d'échanger leur place avec une âme déjà capturée au milieu du duel, ils sont pleinement conscients et doivent combattre pour sauver leur vie. Quand un Pactisant des Ténèbres est battu, toutes les âmes qui ont été utilisées pour l'invocation de son Dieu sont libérées.

Après que Goodwin et que le Roi du monde souterrain ont été battus, Goodwin et Rudger se sacrifient pour ressusciter Carly, Kiryu, Boomer, Misty et Demak qui ne se souviennent plus qu'ils étaient Pactisants des Ténèbres.

Rex Goodwin 
Rex Goodwin est le leader des "Yliasters", le groupe des gardiens étoiles qui entendent apporter la paix au monde et il est le chef du Bureau de Maintenance de la Sécurité Publique de Néo Domino City. Avec son élitisme, il a transformé la ville en société hiérarchique. Il utilise un deck Inca. Il a de l'intérêt pour les marques en forme de dragon qu'ont Jack et Yusei, et est celui qui explique leur signification à Jack. Il fait tenir la Fortune Cup pour rassembler les Pactisants restants et réveiller leurs pouvoirs. On a vu qu'il peut être agressif si nécessaire, mais il garde habituellement un comportement calme. Il a un bras gauche cybernétique et est en possession d'un bras cassé avec la marque en forme de tête de Dragon, signe que le propriétaire de ce bras était le cinquième Pactisant, qui est en fait celui de Rudger (épisode 57). Il est originaire de Satellite. Il se dit avoir été le Légendaire D-Wheeler qui avait traversé en volant le Pont Dédale. Il devient lors de l'épisode épisode 62 un Pactisant des Ténèbres possédant à la fois la marque des Pactisants des Ténèbres (marque du Condor) et à la fois la marque des Pactisants (Tête du Dragon Cramoisi). En fait, son bras gauche marqué est celui de son frère Rudger qui le lui avait donné car, ayant les deux marques dans le corps, il avait choisi le chemin du mal. La marque des Ténèbres sur son dos provient de sa défaite contre son frère, qui avait permis de le ressusciter en Pactisant des Ténèbres. Il affronte Yusei, Jack et Crow dans un 1 VS 3 duel afin de les sacrifier pour le Roi des Profondeurs. Il veut devenir un Dieu et régler le conflit existant entre le Dragon Cramoisi et les dieux maléfiques. Il veut utiliser le pouvoir du Roi des Profondeurs pour détruire ce monde et le reconstruire grâce au pouvoir du Dragon Cramoisi. Il possède le monstre synchro Dragon du Soleil Inti et le monstre synchro des Ténèbres Dragon de la Lune Kuira. Ce dernier apparaît quand le Dragon du Soleil Inti est détruit. Il peut voler les marques des Pactisants et former la marque du Dragon Cramoisi sur son corps.

Rudger Goodwin (Roman Goodwin) 
Rudger Goodwin est le leader des Pactisants des Ténèbres. Il a une marque ressemblant aux Lignes Araignée des Nazcas et peut utiliser cela pour envoyer des araignées qui peuvent posséder les civils, les transformant en Pactisants des Ténèbres, leur donnant des pouvoirs des ombres, des monstres Syntoniseurs et Synchro des ténèbres. Ils peuvent aussi être utilisés en tant que moyens de surveillance, rapportant tout ce qu'ils ont trouvé une fois qu'ils retournent à leur propriétaire. Rudger Goodwin se révèle  être lui-même le grand frère de Rex Goodwin et un assistant du Professeur Fudo (le père de Yusei). Il était chargé du projet Momentum quand le Zero Reverse se produisit. Son deck est concentré sur les monstres de type Araignée, dont les facultés spéciales changent un monstre adversaire en mode défense pour obtenir des compteurs permettant d'invoquer son Esprit de la terre immortel, Uru, qui peut contrôler un monstre adverse en sacrifiant un des siens. Il affrontera Yusei mais  sera vaincu. Il y a 17 ans, lui, Rex et le père de Yusei travaillaient sur le Momentum, mais le Professeur Fudo voulait arrêter le projet quand il a commencé à devenir instable. Rudger avait décidé de voyager aux Lignes de Nazca, où il a rencontré un mystérieux personnage, se disant de Ylliaster, qui sait qu'il possède une marque de Pactisant. Celui-ci convainc Rudger d'étudier la lumière du Momentum, où il est frappé par une énergie sombre et où il voit l'histoire des Dieux de La Terre et du Dragon Cramoisi. Il trahit alors le Professeur Fudo et forme les Pactisants des Ténèbres pour pouvoir réveiller les Dieux de la Terre. Il possède les deux Dieux et a les deux marques. Choisissant le chemin du mal il décide de se séparer de son bras marqué par la Tête du Dragon Rouge. Il le donne à son frère Rex Goodwin. Il lui dit de réunir tous les Pactisants pour l'affronter. Rex l'affronte mais perd et devient un Pactisant des Ténèbres. Sa défaite contre Yusei permet le réveil du Roi des Profondeurs. Son esprit reste en vie jusqu'à ce que son frère perde puis ils meurent ensemble.

Kyōsuke Kiryū (Kalin Kessler) 
Kiryū Kyōsuke était autrefois le leader d'un groupe appelé "La team Satisfaction " avec Yusei, Jack et Crow et qui combattait les gangs de duellistes rivaux des alentours. Éternel insatisfait, il est en permanence en quête d'un défi de plus en plus important, au point de lasser ses coéquipiers. Il finit par décider de s'attaquer seul à la sécurité et assassine un officier. Yusei tente de l'arrêter mais arrive trop tard. Une manipulation du chef de la sécurité fait croire à Kiryu que Yusei l'a trahi. Kiryū a été incarcéré et plus tard présumé mort. Mais en réalité, Kiryū survécu et rejoignit les rangs des Pactisants des Ténèbres afin de prendre sa revanche sur Yusei. Il utilise un deck Enfernité qui utilise des effets quand le joueur n'a aucune carte en main et se caractérise par deux monstres clés : un monstre Synchro des Ténèbres appelé le Dragon aux Cents Yeux, et l'Esprit de la terre immortel, Ccapac Apu. Sa marque apparaît être basée sur la figure de l'Astronaute des lignes de Nazca. Il affronte Yusei mais perd. Finalement, celui-ci pardonne Yusei au moment où il disparaît en poussière. 

Il ressuscite dans un village aux forts accents de far west où les propriétaires miniers se disputent la main-d'œuvre à coup de duels. Il adopte le surnom de dieu de la mort (shinigami) et y est réputé invincible. Cependant, sa volonté est brisée, a perdu tout goût à la vie et n'a plus aucun but. Envoyé aux mines à la suite d'un match nul avec Yusei, il reprend goût à la vie et décide de se battre pour les enfants d'un mineur défunt. Il affronte le maître de la ville avec Yusei et finit par le battre. Il choisit alors de rester sur place et de rebâtir le village qu'il rebaptise "Satisfaction Town", ayant enfin trouvé sa place dans le monde.

Demak (Devack) 
Demak est un autre Pactisant des Ténèbres qui a l'Ancient dragon féerique en sa possession. Demak déteste les Pactisants. Il possède la marque des Ténèbres du Singe et l'Esprit de la terre immortel, Cusillu. Pendant le chaos entourant les duels de Carly et de Misty, il libère Boomer qui était escorté par la Sécurité. Les raisons qu'il a de le faire sont inconnues. Il combat Lua pendant que Luca est dans le monde Minus. Comme sa marque, son deck est basé sur les monstres singes de type Bête. Lua et Luca battent Demak, et il disparaît, libérant tous les esprits emprisonnés.

Misty Tredwell (Misty Lola) 
Misty Tredwell est une célèbre top modèle qui peut lire quelqu'un en se basant sur son apparence faciale. Elle est devenue un Pactisant des Ténèbres après avoir été hospitalisée, et possède la marque Ténèbres du Lézard et l'Esprit de la terre Immortel - Ccaryhua de niveau 10. Elle cherche à combattre Aki avec l'intention de prendre sa revanche sur elle pour la disparition de son plus jeune frère. Leur duel est cependant reporté à cause de la réplique du duel de Carly avec Divine. Par la suite, lors du vrai duel contre Aki, elle apprend que celui qui a tué son frère Toby n'est autre que Divine. Elle perd finalement contre Aki après avoir tué Divine grâce à Ccaryhua.

Carly Nagisa (Carmine) 
Carly Nagisa est une reporter venue de la campagne pour chercher à réaliser ses rêves. Elle a tendance à se faire marcher sur les pieds par les autres quand elle tente d'obtenir un gros scoop et est généralement appelée "Carly la bégayeuse" à cause de sa nervosité. Elle utilise un deck divinatoire qu'elle utilise pour prédire sa fortune et avoir des conseils journaliers. Elle a gardé en sécurité Jack pour un court moment et garde de l'affection pour lui, mais il la laisse derrière lui pour éviter qu'elle ne se retrouve impliquée dans les combats des Pactisants. Cependant, elle infiltre le Mouvement Arcadia et finit par être tuée après son plongeon à travers une fenêtre qui résulte de l'attaque des monstres psychiques de Divine pendant leur duel. Elle revient à la vie en tant que Pactisante des Ténèbres, en détenant une marque de Colibri, un deck "Demoiselle de Fortune", et l'Esprit de la terre Immortelle, Asilla Piscu. Pourtant, elle est triste de ne pas être capable de retourner vers Jack. Elle arrive à affronter Jack, où elle lui montre une vision où ils sont ensemble en tant que Pactisants des Ténèbres, mais Jack cherche à atteindre ses véritables désirs. Elle réalise alors qu'elle est dans l'erreur et veut arrêter le duel. Cependant, son Dieu de la Terre la pousse à continuer. Elle perd finalement grâce au Dragon Sauveur Démon de Jack. Elle est ensuite ressuscitée par Rex quand il perd contre Yusei, Jack et Crow.

Bommer (Grieger) 
Bommer est un duelliste musclé rencontré la première fois dans le tournoi de la Fortune Cup, combattant en premier contre Lua (prenant la place de sa sœur), puis encore dans un Duel Turbo contre Yusei. Il vient apparemment d'un village aride d'Amérique centrale, que Goodwin a utilisé pour une expérience d'invocation du Dragon Cramoisi, ce qui a complètement détruit le village et a tué son jeune frère Max et sa jeune sœur Annie. Enragé d'apprendre la vérité du passé pendant son match contre Yusei, il cherchera à se faire justice lui-même. Quand il a perdu, il révèle cela au public avant d'utiliser son Duel Runner pour fusiller la chambre haute de la tour afin de supprimer Goodwin. Mais Yusei l'en empêche et aussitôt il est arrêté par la Sécurité pour sa tentative de tuer Goodwin, puis il est publiquement étiqueté comme un fou pour discréditer son discours contre Goodwin. Cependant, il est libéré plus tard par Demak. Son deck assez solide, se concentrant sur ses trois monstres Réacteurs, qui peuvent infliger 800 points de dommages directs la première fois qu'un adversaire invoque un monstre, ou active une carte magie ou piège à chaque tour. Ses monstres fétiches sont "la Forteresse volante FEU DU CIEL", qui est une combinaison de ses trois monstres réacteurs en utilisant la carte piège "Réacteur Delta", et son monstre Synchro "Bombardier de choc des ténèbres".

Transformé en Pactisant des Ténèbres pour se venger de Goodwin, Bommer possède l'Esprit de la terre Immortel Chacu Challua, qui peut infliger des dommages en mode défense de la moitié de ses points de défense (2400). Il contrôle aussi un monstre synchro des ténèbres, Fleet Top des Ténèbres qui invoque spécialement la Forteresse volante FEU DU CIEL de son cimetière à chaque tour Bommer remarque que les âmes utilisées pour l'invocation de son Dieu étaient celles de son village. Réalisant que les vrais coupables de la destruction de son village étaient en réalité les Pactisants des Ténèbres et non Goodwin, Bommer  souhaite arrêter, mais l'Esprit de la terre Immortel à l'intérieur de lui refuse d'abandonner et prend possession de son corps. Alors qu'il lutte pour reprendre le contrôle, Bommer demande à son adversaire, Crow, de terminer le combat. Crow arrive à battre Chacu Challua, ce qui entraîne l'effondrement des bâtiments, et Bommer le percute afin de le sauver d'un débris qui tombait sur lui. Avant qu'il ne disparaisse, il demande à Yusei de battre les Pactisants des Ténèbres. Tous les enfants du village de Bommer  retournent là où ils étaient auparavant.

Grady (Dick Pitt) 
Dick Pitt est un duelliste de rue. Pendant qu'il entend un sermon des Pactisants des Ténèbres, il est possédé par une des araignées de Rudger et devient un Pactisant des Ténèbres. Il défie Yusei dans un Duel des Ombres, en utilisant un deck de thème glace et un monstre Synchro des ténèbres : Fitzgerald le Glacial. Quand il est battu par Yusei, il revient à la normale et ne se souvient plus de ce qui s'était passé.

Royaume des Esprits de Duel de Monstres 
En tant que Pactisant, Luca est capable de se connecter au Royaume des Esprits de Duel de Monstres. Elle y a été trois fois. La première fois était quand elle était jeune, et elle a promis à l'Ancien Dragon Féerique qu'elle le protégerait, bien qu'elle perdit mémoire de cela plus tard. La deuxième fois était dans un duel contre le Professeur Frank, où sa façon de combattre les transporta tous deux en pensée dans ce royaume. La troisième fois, ce fut quand Luca a été transportée au Monde Minus afin de sauver l'Ancien Dragon Féerique des Pactisants des Ténèbres.

Ancien Dragon féerique 
L'Ancien Dragon féerique est l'un des cinq dragons légendaires. Dans un combat avec le dragon Rouge contre les Dieux Earthbound Immortels il y a longtemps, elle a été capturée, et sa carte est actuellement en possession de Demak. Quand Luca a visité pour la première fois le Royaume des Esprits, elle lui a demandé de protéger les monstres de ce monde. Plus tard, elle s'est retrouvée emprisonnée dans une montagne par un sceau, mais elle est capable de contacter Luca par télépathie. Quand Luca demande de l'aide pour battre les Pactisants des Ténèbres, elle lui dit de trouver son servant, Regulus. En tant que monstre Synchro, l'Ancien Dragon Féerique est capable de détruire une carte magique de Terrain de l'adversaire et de récupérer des points de vie, ce qui sera un précieux atout pour contrer les Esprit de la terre Immortels.

Torunka 
Torunka, le Mage des Ténèbres, est l'un des esprits du Mage des Ténèbres que Luca rencontre quand elle arrive dans le Monde Minus et qui l'aide à chercher Regulus. Bien qu'il soit en fait plus vieux que ce qu'on pourrait penser, il est retourné enfant à cause de l'effet de la Malédiction Minus.

Regulus 
Regulus est un lion blanc qui sert l'Ancien Dragon Féerique. Il représente aussi l'esprit de la carte "Alpha Leonis". Il est peu enthousiaste de prime abord, parce qu'il a été infecté par une aiguille maudite, mais quand Luca le libère de la malédiction et qu'il remarque qu'elle est un Pactisant, il décide de l'aider à libérer l'Ancien Dragon Féerique de son sceau.

Zeman, le Roi des Singes (Demonic Monkey King Zeman) 
Zeman est un esprit de singe maléfique qui commande une armée de soldats singe, mais qui est aussi un des monstres Syncho des Ténèbres de Demak qui peut empêcher l'activation de cartes magiques et pièges jusqu'à la fin de la phase de dommage. Lui et son armée utilisent du personnel spéciaux qui emprisonnent les Esprits de Monstre de Duel dans des tablettes de pierre pour les utiliser en tant que monstres de niveau Minus. Il est, cependant, encore incapable de transformer l'Ancien Dragon Féerique en un tel monstre. Les personnels sont aussi capables d'inverser la circulation du temps à certains endroits, et ainsi permettre aux feuilles de remonter dans les arbres, ou aux bouteilles de remonter jusqu'au sommet d'une côte.

Académie de Duel 
Camarades étudiants qui accompagnent Lua(Léo), Luca(Luna) et Akiza à l'Académie de Duel dans la saison 3.

Dexter (Tenpei Hayano) 
Tenpei Hayano est un jeune duelliste qui est bon ami avec Lua(Léo), et qui a construit un deck spécifiquement destiné à battre la puissante duelliste connue comme étant la « Sorcière Rose Noire », que Lua(Léo) et lui avaient décidé d'affronter depuis quelque temps. Quand il rencontre pour la première fois Yusei, il a eu peur de lui à cause de sa marque de criminel, mais a commencé à l'admirer une fois que Lua(Léo) lui a dit qu'il a personnalisé les Duel Disques à sa sœur et à lui pour qu'ils soient à leur taille, et qu'il était assez fort pour entrer à la Fortune Cup. Durant la saison 3, il intègre la Duel Académie avec Aki, Luca(Luna) et Lua(Léo).

Sly 
Sly est un garçon froid, solitaire et réservé qui apparaît comme voulant tout faire par lui-même, bien que Luca(Luna) lui tourne autour.  Dans l'académie, il n'a pas d'amis. Des élèves de sa classe lui proposent souvent de venir jouer avec eux mais il refuse catégoriquement en prétextant qu'il ne tient pas à passer pour un ringard en restant en compagnie d'une bande d'idiots comme eux et qu'il préfère rester seul.
 
Son but est de gagner et encore gagner quel que soit le moyen pour y arriver et il est prêt à tout pour y parvenir , il convoite aussi le Dragon Poussière d'Étoile de Yusei comme quand il a tenté de la voler quand le deck de Yusei s'est eparpillé dans la cave ou vivent le trio de satellite.

Bob 
Bob est l'un des amis de Lua(Léo). C'est un enfant assez rondouillet et assez ecxité.

Patty 
Patty est l'une des amies de Luca(Luna).

Maria 
Maria est une professeur à l'Académie de Duel.

Rudolph Heitmann 
Rudolph Heitmann est l'enseignant à la tête de l'Académie de Duel et le proviseur adjoint, qui n'aime pas les étudiants qui ont des monstres de niveaux faibles. De même que Vegan Crowler de Yu-Gi-Oh! GX, il utilise un deck Rouages Ancients, conçu pour invoquer rapidement ses trois Golem Rouages Ancients.
Dans l'épisode 65, il fait renvoyer tous les élèves mais Yusei l'affronte et gagne grâce aux cartes des enfants. Les enfants ne se font finalement pas renvoyer. Yusei lui donne alors une bonne leçon sur l'importance des cartes "faibles".

Yliaster 
Au départ dirigé par Goodwin, Yliaster est un groupe de Gardiens d'Étoiles qui apportent la paix dans le monde et qui adorent le Dragon Cramoisi. Leur but était de guider le monde vers un futur certain, qui a été d'une manière ou d'une autre modifié par la création du  Fudo : le Momentum. Dans la deuxième saison, un trio de mi-humains mi-robots d'Yliaster arrivent du futur dans le but de remettre les choses en ordre, espérant accomplir cela en exploitant l'énergie donnée avec les Duels Turbo pendant le WRGP. Pour ce faire, un supposé 'Dieu du Destin' leur a donné des tablettes qui leur donnent le pouvoir des Machines Empereurs, des puissants monstres unions pouvant absorber les monstres Synchro. En effet, ils voient ces derniers comme un signe inutile d'évolution. Tout comme les Pactisants des Ténèbres et les Duellistes Psychiques, ils peuvent infliger des dommages réels en duel.

Le trio cherche à remporter le WRGP afin de compléter le circuit Infinity, ce qui leur permettra de faire apparaître l'île dans le ciel ('La Forteresse de Dieu; le Mausolée d'Yliaster'), d'ouvrir le 'Berceau de l'Arche' et de le contrôler, amenant la destruction de Néo-Domino City (car la puissance de ZONE sera ainsi libérée) et la modification du monde. Il compte pour se faire libérer la créature Ireidusu. Pour ce faire, ils fusionnent pour former Aporia.

L'île dans le ciel semble se rapprocher au fur et à mesure que le circuit Infinity se complète. Cette île est d'après Yusei le dernier Momentum de l'espèce humaine.

Aporia 
C'est la vraie forme des trois Empereurs d'Yliaster, José, Luciano, et Placido. Chacun d'eux est une partie différente de sa vie : Luciano étant son enfance, Placido sa vie de jeune adulte, et José ses vieux jours. Alors que la vie d'Aporia s'en va doucement, il est mis dans une capsule tout comme Paradox et Dark Glass. Avant qu'il ne meure, il demande à ZONE de le ressusciter dans ses trois formes afin qu'ils puissent changer le futur.
Il est le survivant d'un futur chaotique où, à cause des monstres Synchros et du Momentum qui ont fait évoluer le monde à un rythme effréné, une guerre s'est déclenchée et le réacteur du Momentum a explosé, détruisant la majorité du monde. Il considère donc que le Momentum est une erreur de l'évolution et que les monstres Synchros sont la cause de la destruction de l'humanité. 
Aporia peut fusionner avec son Duel Runner, et a de nombreuses connexions avec celui-ci. Son Duel Runner est la combinaison de ceux du trio. 
Aporia joue un deck Empereur Machine et sa carte clé est l'Infini Empereur Machine Cubique Divin Machinicle.

José (Jakob) 
(José) est le dirigeant d'Yliater, bien que les autres membres tendent à faire ce qu'ils veulent sans avoir son avis. Son monstre clé est l'Empereur Machine Grannel. Il est le plus grand et le plus vieux du groupe.

Lester (Luciano) 
Luciano est le sous-chef d'Yliaster. Son monstre clé est l'Empereur Machine Skiel. Il est le plus petit du groupe. Il se fait transférer à la Duel Académie afin de garder Luca sous son contrôle. Il est aussi le premier personnage dans la série à utiliser un skate robotisé compatible avec les Riding Duel. Il a de long cheveux brun-rouges et des yeux verts. Il a une personnalité plutôt sadique et est particulièrement compétent dans l'art de créer des illusions. Il a affronté Lua et Luca dans un Riding Duel (avec skate de duel) et les a battus presque immédiatement. Après le duel, il a effacé la mémoire des étudiants et du personnel de l'Académie de Duel afin qu'ils oublient jusqu'à son existence même.

Placido (Primo) 
Placido est un membre des trois éminents empereurs d'Yliaster, laquelle gouverne et donne la direction à prendre au monde depuis la création de l'humanité, et est également derrière les Ghosts. Son monstre clé est l'Empereur Machine Wisel. Il a de courts cheveux gris foncé et des yeux rouges, porte une épée qu'il peut utiliser pour ouvrir des portails à travers lesquels voyager à valonté, et a la faculté de contrôler et fusionner avec les machines pour acquérir des pouvoirs encore plus grand. Il parvient à faire en sorte que Yeager vole avec succès un programme de Duel Runner de Yusei et Bruno, et l'installe ensuite sur un grand nombre de Duel Runner robotisés, tous sous son contrôle. Il les utilise pour forcer les Turbo Duellistes à crasher, afin d'accélerer un processus qu'Yliaster est en train d'accomplir lors du WRGP. Il est finalement battu par Yusei et détruit, bien que José semble avoir encore besoin de lui.

Aporia 
Aporia est la fusion de Lucciano, José et Placido. Il est l'incarnation du désespoir des Empereurs d'Yliaster. Mais, malgré ses efforts durant le WRGP pour vaincre Yusei, il perd contre celui-ci et est détruit. Seulement Z-ONE récupère son corps et le reconstruit, l'Ark Cradel s'étant tout de même réveillée, afin de l'aider à détruire l'espèce humaine. Dans L'Arche de Dieu, Aporia fait un triple duel contre Lua, Luca et Jack. Malgré son pouvoir et sa domination sur ce duel, il perd encore une fois et est très gravement endommagé. Il fera un dernier duel contre Z-ONE, comprenant que celui-ci l'a manipulé, lui, Antinomy et Paradox, car il avait l'intention depuis le début de détruire les humains plutôt que d'essayer de les faire évoluer pour éviter leur destinée tragique. Z-ONE le fera disparaître définitivement, déclarant qu'il n'est qu'un déchet dont la seule utilité était de le servir. Dans son dernier geste, Aporia sanctifie la D-Wheel de Yusei pour l'aider à vaincre Z-ONE et mettre à bas ses délires mégalomanes. Son monstre maître est L'Empereur Machine Divinicle Cubique, mais il utilise aussi le Dragon Machinicle Arterisk dans son triple duel contre Lua, Luca et Jack.

Z-ONE 
Z-ONE est un être mystérieux originaire d'une dimension alternative. Il est vénéré par le Trio d'Yliaster, et est celui qui leur a donné les Empereurs Machines. Le but du trio d'Yliaster semble être de libérer les pouvoirs de Z-ONE en complétant le circuit Infinity au cœur même de Néo Domino City. Il apparaîtra plus tard que ce même circuit, une fois complété, fera descendre l'Arche de Dieu au-dessus de Neo Domino City. Il a aussi donné à Yusei le monstre Accel Synchro, Dragon Étoile Filante, qui apparaît comme le symbole d'un futur non prédéterminé par le destin ou des quelconque puissances divines, ce qui est pourtant contraire à ses plans. Il est aussi responsable de la création de Bruno, dont le but est étrangement celui de contrecarrer Yliaster et d'aider Yusei dans son combat contre les trois Empereurs, pourtant à la solde de Dieu. Z-ONE apparaît donc comme un être plus que controversé. D'après José, ZONE est aussi responsable de la création d'Yliaster, dont il se servirait afin de dévier le cours de l'histoire humaine. Bruno a déclaré que ZONE est une sorte de Dieu de la Destinée.

Z-ONE fait pour la première son apparition devant Yusei, Bruno et Sherry, et semble déjà exercer sur eux un pouvoir physique et mental spectaculaire. Quand Sherry sera séparée de Yusei et Bruno lors de leur traversée dans l'espace temps, elle se retrouvera devant Z-ONE prenant la forme de son père. Il lui promet à ce moment de lui dire révéler toute la vérité sur le meurtre de ses parents, et sur les fondements même de l'humanité, mais elle devra alors accepter de voir son destin être altéré. Il lui montre ainsi la destinée tragique qu'attendent les humains par leur usage abusif du Momentum, couplé à leurs sentiments viciés et impurs que sont l'avidité, la cupidité, l'égoïsme, ...

Z-ONE avoue ensuite être à l'origine du Zero Reverse, qui a déchiré Neo Domino City et amené à la création de Satellite et la discrimination envers ses habitants, en manipulant le frère de Rex Goodwin, Rudger. De plus, il est aussi le créateur de Paradox, qui avait pour mission de détruire les monstres de duel. Z-ONE se débarrassera d'Antinomy et d'Aporia, devenus gênants dans l'accomplissement de ses projets, puis se révélera devant Yusei dans leur ultime duel dans le ciel de Neo Domino City, alors que l'Arche de Dieu est sur le point de mettre un terme à l'Histoire de l'Humanité.

Zone utilise un deck Dieu Machine Temporel et a battu Aporia grâce à son Dieu Razion. Après avoir perdu contre Yusei, il se sacrifie à sa place pour fournir de l'énergie positive au Momentum de l'Ark Cradel afin de préserver l’espèce humaine et lui garantir un avenir.

Duel Runner Robots - les Ghosts 
Les Duel Runner Robots ou Ghosts sont des robots qui sont à la base conçus pour tester les Duel Runners de la Sécurité, mais qui ont été reprogrammés par Placido pour forcer les autres duellistes à crasher dans les Turbo Duels. Le premier Ghost que Placido utilisa pour tromper les Pactisants battra Ushio mais sera plus tard battu par Yusei, s'écrasant dans la forêt, bien que Placido récupère ses cartes et les données de combat. Plus tard, Placido vole un programme créé par Yusei et Bruno et l'installe à une armée de Ghosts (connue collectivement comme le Diablo) qu'il libère à travers la ville.

Ghost 
Ghost est un sombre Duelliste Turbo qui affronte les gens la nuit et qui amène leur D-Wheel à s'écraser. Sa carte maîtresse est l'Empereur Machine Wisel, constitué de plusieurs monstres, invocable quand un Cœur Sage est détruit par un effet de carte sur le Terrain. Il peut absorber les monstres Synchro sur le Terrain et augmenter sa puissance d'attaque avec l'attaque du monstre synchro absorbé.
Quand Cœur Sage est détruit par un effet de carte, il détruit tous les monstres sur son terrain, puis invoque spécialement 5 monstres en même temps : Empereur Machine Wisel Infinité, Tête Wisel, Attaque de Wisel, Garde de Wisel et Wisel Transporteur. En activant l'effet de l'Empereur Machine Wisel Infinité, on peut invoquer l'Empereur Machine Wisel qui a une attaque de 2500.

Il a battu Trudge avant d'affronter Yusei. Il est battu par ce dernier, grâce au Dragon Sauveur Étoile, et il s'écrase dans la forêt. Placido récupère ses cartes et les données de combat près du D-Wheel. Quand Yusei, Jack et Crow atteignent Ghost, ils découvrent qu'il est en fait un robot reprogrammé, ce que Ushio identifie par la suite comme étant le robot D-Wheel volé de la Sécurité, conçu originellement pour tester les D-Wheels.
Ghost réapparaît plus tard après qu'Yusei eut un cauchemar où il apparaissait.

Robot Gardien 
Le Robot Gardien est un robot géant qui utilise un programme avancé pour prédire le mouvement de ses adversaires. Il utilise un deck contre-piège conçu pour accumulé des compteurs afin de les libérer en dommages par effets et d'entraver toutes actions de l'adversaire.

Faux Jack - un robot imposteur 
Un robot imposteur qui copie l'apparence, le Duel Runner et le deck du vrai Jack pour forcer les gens à se crasher pendant les duels. Il a trois copies du Dragon Rouge Archdémon. Sa personnalité et sa tactique sont en revanche plus représentatives du comportement de Jack avant la Coupe de la Fortune, utilisant la force brute et le mépris pour maîtriser ses adversaires. Il s'efface quand Jack le bat en utilisant son Dragon Rouge Majestueux.

Clark Smith 
Clark Smith est le directeur du Momentum Express, l'entreprise qui a envoyé le trio d'Yliaster à Néo Domino City. Il est affilié à Yliaster et est le commanditaire du meurtre du . LeBlanc. Il a développé la machine appelée Infinity, qui a la capacité de percer des trous dans l'espace-temps. Les trois empereurs d'Yliaster le réprimandent durement d'avoir essayé d'éliminer Yusei, un pion indispensable au bon déroulement de leur plan, en le détruisant lui et toutes choses lui étant liées par un remodèlement de l'espace temps. Il utilise un deck 'Chevalier Géométrique'.

Grand Prix Mondial de Duel Turbo 
Personnes et duellistes faisant des plans pour le prochain Grand Prix Mondial de Duel Turbo (WRGP en abrégé pour World Riding Duel Grand Prix), qui se fera par équipe de trois duellistes.

Bruno/Vizor (Dark Glass) 
Bruno est un androïde et un mécanicien de génie. Il est introduit d'abord seulement en tant que Dark Glass (Vizor en français), qui informe Yusei sur l'Accel Synchro (Synchro Accelération), une technique qui implique de fusionner deux monstres synchro pendant le tour de l'adversaire, spécialement conçue pour pouvoir battre Ghost. Cependant, avant qu'il ne puisse lui en apprendre plus, il se crashe pendant un duel avec Primo et perd sa mémoire. Il est trouvé par la Sécurité et est envoyé vivre avec Yusei, où ses facultés en tant que super mécanicien sont exposées, l'aidant à améliorer leur Duel Runners. Il a aussi une bonne intuition dans les duels. Le programme pour le nouveau moteur de Yusei qu'ils ont réalisé ensemble a été volé par Yeager. Plus tard, quand il rencontre un chaton qui était ce qui l'avait fait crashé, il retrouve sa mémoire et ses yeux deviennent rouges. Par la suite, il rejoint Yusei pour finir de lui apprendre l'Accel Synchro. Il possède en plus de sa technique, un deck "Tech Genus", conçu pour invoquer des monstres fréquemment pour pouvoir faire des invocations synchro multiples. Il est le premier duelliste dans la série à être gaucher et qui est capable de se transformer. Il apprend à Yusei à invoquer son "Dragon Étoile Filante" mais, se fait domminer par le mal dans L'Arche de Dieu. Là, il devient "Antinomy" et dit se battre pour le futur de Z-ONE qui consiste à sauver les humains du désespoir. Malgré tout, il perd mais apprend à Yusei la nouvelle Synchro qui consiste à synchroniser 3 monstres Synchros durant le tour de l'adversaire : la Delta Accel Synchro. Il meurt en sauvant Yusei du Trou Noir mais, est fier de cette dernière action.

Sherry Leblanc 
Sherry Leblanc est une Turbo Duelliste d'une équipe rivale, espérant recruter Yusei dans son équipe. Elle appartenait à une riche famille jusqu'à ce que ses parents soient tués par Yliaster dans sa jeunesse, et elle est à présent aidée de son ancien maître de maison : Elsworth (Mizoguchi). Elle entre dans le WRGP pour se rapprocher d'Yliaster et pour en découvrir plus sur la mort de ses parents. Elle utilise un deck constitué de monstres de type Chevalier avec un thème floral, dont le monstre clé est Chevalier des Fleurs. C'est elle qui va donner envie à Akiza de passe son permis de Turbo Duel.

Clark révèle qu'il a tué les parents de Sherry afin de découvrir le secret derrière Infinity, qui est en train d'être utilisé par Yliaster pour altérer l'histoire. Quand, avec Yusei et Bruno, elle est envoyée dans un trou dans l'espace-temps, elle utilise sa carte Z-One pour reprendre le contrôle de la navette, mais elle finit par être aspirée. On apprend que l'équipe de Sherry a été enlevé des participants au tournoi WRGP, car Yliaster a réussi à altérer l'histoire et à prendre leur place, sous le nom de l'équipe "New World". Juste après cela, elle se trouve en compagnie de Z-one, dans la forme de son père. Celui-ci lui promet qu'il lui dirait l'entière vérité sur ce qui se passe, mais elle devra accepter que son destin soit changé radicalement par rapport à ce qu'il aurait dû être. Dans la Citadelle des Dieux, elle affrontera Crow et Akiza mais sera vaincue.

Mizoguchi (Elsworth) 
Mizoguchi est l'ancien maître de maison de Sherry, qui l'avait protégée d'Yliaster depuis que ses parents étaient morts.
Il est aussi le partenaire de Sherry au WRGP. Il utilise un deck Bushido tournant autour des samouraï. Il voue une fidélité sans égale à Sherry.

Ichisai 
Ichisai est l'entraineur d'une équipe de WRGP, qui avait enlevé Yusei afin de le forcer à rejoindre son équipe. Yusei s'en était sorti grâce à Akiza.

Équipe Unicorne 
L'équipe Unicorne est l'une des meilleures équipes en compétition dans le WRGP, composée de trois membres. Leur meilleure duelliste est reconnaissable car il a une "licorne" comme style de cheveux, le leader de l'équipe est Jean. Elle affrontera l'équipe 5D's au premier tour des préliminaires.

 Le précurseur de l'équipe, André (Andore), généralement vu comme un génie des jeux de cartes. Il utilise deux decks, un deck se concentrant à invoquer de puissants monstres rapidement et un deck licorne, les deux utilisant beaucoup les effets spéciaux. Sa carte maîtresse est Licorne du Tonnerre. Lors des préliminaires, il réussira à battre deux adversaires d'affilée (Jack et Aki) puis à réduire de moitié les points de vie de Yusei. Il joue toujours pour le bien de l'équipe.
 Breo le deuxième duelliste de l'équipe était autrefois un duelliste qui battait tous ceux qui se mettaient sur sa route et qui croyait être le plus fort. C'est alors qu'il rencontra André et Jean, et qu'il perdit contre ce dernier. Il se joignit alors à eux, sonnant naissance à l'équipe Unicorne. Son deck tourne autour de la destruction du deck. Sa carne maîtresse et le Bicorne Voltaïque.
 Jean est le troisième duelliste et leader de l'équipe, et est celui qui conçoit la stratégie de l'équipe. Il est celui qui a recruté André et Breo, en remarquant qu'ils pourraient être bien meilleurs s'ils jouaient dans et pour l'équipe. Il utilise un deck Tricorne.

Équipe Catastrophe 
L'Équipe Catastrophe est une autre équipe dans le même groupe préliminaire que 5D's et qu'Unicorne, qui utilise une carte des Ténèbres appelée "Le Chevalier au crochet caché" qu'ils ont reçu de Primo et qui peut bloquer les roues du Duel Runner de leur adversaire les amenant à se crasher. Elle battra l'équipe Unicorne de cette façon, en faisant crasher à la fois Jean et André. Ils seront battus par l'équipe 5D's lorsque leur deuxième carte des Ténèbres se retourne contre eux : le Rayon du Destin. Ses membres sont Nicolas, Herrman et Hans.

 Nicolas est celui qui a reçu la carte des Ténèbres "Le Chevalier au crochet caché" des mains de Primo. Ce-dernier leur a promis qu'il pourrait devenir roi du monde grâce à cette carte. Il utilisera la deuxième carte des Ténèbres qui se retournera contre eux : le Rayon du Destin.
 Herrman affrontera Crow dans le premier round du match qui oppose l'équipe Catastrophe à l'équipe 5D's. Il invoquera "Le Chevalier au crochet caché" dès le début du combat et utilisera ses facultés spéciales pour tenter de faire tomber Crow.
 Hans est le troisième duelliste de la Team Catastrophe.

Équipe Taiyo 
L'Équipe Taiyo (l'Équipe Soleil en japonais) est une équipe que l'Équipe 5D's affronte en quart de finale du WRGP. Ils possèdent un seul Duel Runner qu'Yusei a aidé à réparer juste avant le match les opposant. Ils utilisent un deck défensif qui se concentre à utiliser Le Majin Tenant les Mains pour augmenter leur défense afin de tenir assez de tours pour pouvoir invoquer leur monstre clé, le Géant Endormi au Bruit sourd égalant la puissance d'un Dieu. Au cours de leurs duels contre l'équipe 5D's, ils seront encouragés par le public afin de réussir leur invocation de leur monstre clé.
Ses membres sont Taro Yamashita, Jinbei Tanigawa et Yoshizo Hayashi.

Équipe Ragnarok 
L'Équipe Ragnarok est une équipe participant au WRGP et affrontant l'Équipe 5D's en demi-finale. Leur but est de battre Yliaster, tout comme 5D's, mais ils ont une mauvaise opinion de Yusei car son père est à l'origine du Momentum. Ils ont hérité de la puissance de Dieux Polaires afin de sauver le monde de la destruction.
Similaires aux Pactisants, ils possèdent les cartes des Trois Dieux Polaires qui les protègent des effets de la technique d'Yliaster altérant l'histoire. Ces cartes semblent résonner quand elles affrontent un des dragons de Pactisants, comme vu lors du duel d'exhibition entre Dragan et Jack. Le duel fut stoppé tant la confrontation entre le Dieu Polaire Thor et le Dragon Rouge Archdémon était en passe de provoquer un tremblement de terre. Chaque membre possède un Œil de Rune de couleur différente. 
Leur deck est composé de cartes de l'archétype Bête Étoile Polaire, basé sur des créatures de la Mythologie Nordique, et sur les Dieux ayant participé au combat légendaire final - Ragnarök (Odin, Thor et Loki).
Ses membres sont Harald, Dragan et Brave.
 Harald est le leader de l'Équipe Ragnarok, et il possède l'Empereur Odin, Dieu Polaire. Il est celui qui a rassemblé les Ragnarok, porteurs de l'Œil de Rune.
 Dragan  est un membre de l'Équipe Ragnarok, et il possède le Roi Thor, Dieu Polaire. Il y a trois ans, son père s'est fait hospitalisé après un accident dans une grotte. Afin de payer son opération, Dragan devait suivre les ordres de Goodwin et provoquer un match contre Jack, mais en contrepartie, il devait perdre, mettant ainsi sa fierté de duelliste à rude épreuve. Il décide de se venger de cette histoire pendant la demi-finale.
 Brave est un membre de l'Équipe Ragnarok, et il possède le Roi Loki, Dieu Polaire. Avant de rejoindre les Ragnarok, il était un chercheur de trésors doué. Pendant qu'il en cherchait sur une île, il rencontra un groupe d'enfants qui étaient victimes de guerres à cause d'Yliaster. Cela l'a amené à vouloir combattre Yliaster afin de pouvoir les protéger.

Équipe New World 
L'Équipe New World est l'équipe qualifiée pour la finale du WRGP. Cette équipe est celle composée par le trio des empereurs d'Yliaster. Ils ont utilisé leur pouvoir pour altérer le passé, faisant croire aux gens qu'ils sont une véritable équipe du tournoi.

Crash Town 
Crash Town est une ville dans le désert contrôlée par les duels, dans laquelle deux clans, la famille Malcolm et le groupe Ramon, combattent au coucher du soleil pour récupérer des travailleurs pour creuser dans les mines pour des matières précieuses. Yusei y va pour chercher Kalin, qui avait été là-bas pour chercher un moyen pour mourir à cause des remords du temps où il était Pactisant des Ténèbres.

Barbara 
Barbara est une femme habitant à Crash Town, qui demande de l'aide à Yusei afin de sauver Kiryū du groupe de Ramon. Cependant, il se révèle que c'était une ruse, car elle travaillait en réalité avec la famille Malcolm pour piéger Yusei afin qu'il batte Kiryū  pour que le groupe de Ramon soit sans aide.

Malcolm 
Malcolm est le dirigeant de la famille Malcolm. Cette dernière est reconnaissable par les écharpes rouges que ses membres portent.

Lotten 
Lotten est le jeune frère de Malcolm et le patron de la famille, qui conduit un Duel Runner transformable. Son monstre préféré est Gatling Ogre, qui a la faculté de battre un adversaire avant même qu'il ait joué (en infligeant  de dommages même au premier tour d'un duel). Il conspire avec Barbara pour renverser Malcolm et diriger Crash Town.

Ramon 
Ramon est le chef du groupe Ramon, qui porte généralement des vestes noires. Il recrute Kiryū dans son groupe pour contrer le groupe de Malcolm, mais est bientôt lui-même battu par Lotten et emmené aux mines.

West et Nico 
West et Nico sont respectivement un frère et sa sœur dont le père a été envoyé travailler aux mines. Ils ont commencé à apprécier Kiryū et l'ont aidé, lui et Yusei, à s'échapper des mines, ainsi qu'à sauver leur père. Cependant, pendant qu'ils s'échappent avec Kiryū , leur père chute dans un fossé alors qu'il sauve les autres. En sortant de la mine, ils sont enlevés par Lotten.

Autres Personnages

MC (Maître des Cérémonies) 
Le Maître des Cérémonies pour les Duels Turbo. Ses cheveux sont maintenus en une large banane.

Sayer (Divine) 
Divine est un homme mystérieux qui a pris Aki sous ses ailes comme un père, fondateur d'un groupe mystérieux de duellistes psychiques : le Mouvement Arcadia qui semble s'opposer à Yliaster en projetant d'utiliser le Dragon Cramoisi pour dominer le monde. Alors qu'il revendique que le groupe a pour but d'unir les duellistes psychiques qui ont été rejetés du monde extérieur, le vrai dessein de Divine est de lever une armée de soldats au point d'expérimenter sur des enfants pour libérer leur plein potentiel et même a vu Aki comme rien d'autre qu'un expédient. De plus, parce qu'il a menacé de démasquer Goodwin, Divine  est capable d'exécuter ses actes odieux sans qu'on puisse enquêter sur sa société. Il combat Lua pour voir s'il a des pouvoirs tout comme sa sœur, en décidant de l'utiliser pour donner à Luca une raison de rejoindre le mouvement. Cependant, quand Divine  apprend que Carly a infiltré le mouvement, il la combat en duel et la tue en la poussant à travers une fenêtre. Cependant à sa surprise, Carly ressuscite en tant que Pactisant des Ténèbres, et défie Divine  dans un Duel de l'Ombre, où il est battu par son Esprit de la terre Immortelle et tombe à l'intérieur du bâtiment du Mouvement Arcadia, bien que son sort soit inconnu. Il réapparaît dans l'épisode 60 où il avoue à Yusei qu'il avait tué Tobi, le frère de Misty. Cette dernière l'ayant entendu le tue grâce à son Esprit de la Terre Immortelle.

Selon un livre d'animation sur l'univers Yu-gi-oh sorti pour fêter les 10 ans, comme toutes les victimes des Esprits de la Terre Immortelle, il ressuscite, mais a rapidement était placé en centre de détention.

Divine  utilise un deck rempli de monstres psychiques, dont le principal monstre Synchro est l'Archdémon du Monde Mental.

Angela Rains 
Angela Rains est un reporter rival qui va constamment sur le chemin de Carly et montre peu de respect pour les autres, spécialement envers Carly. Elle écrira souvent un article assez compromettant même si elle manque de preuves.

Hideo Izinski (Izayoi) 
Hideo Izayoi est le père d'Aki. Alors qu'il aimait très fort sa fille, son travail s'était souvent imposé pendant qu'il passait du temps avec elle. Pendant un duel avec elle quand elle avait huit ans, un appel pour le travail a poussé Aki à éveiller ses pouvoirs de Pactisant, blessant son père dans le même temps, et amenant ses parents à devenir plein de crainte envers leur fille. Il se sent responsable d'avoir négligé Aki. Quand Aki est hospitalisée à cause de son duel face à Misty, Hideo lui rend visite et souhaite que quelqu'un puisse aider sa fille. Jack l'informe que la personne qui peut l'aider est Yusei, alors il va le supplier de l'aider.

Setsuko Izinski (Izayoi) 
Setsuko Izayoi est la mère de Aki.

Professeur Fudo 
Le Professeur Fudo est le père de Yusei, actuellement décédé. Il a travaillé pour MIDS pour le projet du vieux Momentum avec ses assistants, Rex et Roman Goodwin. Cependant, quand il a décidé qu'il serait trop dangereux de continuer, il a quitté le projet, laissant Rudger s'en occuper. Après cela, l'incident du Zero Reverse survint et le Professeur Fudo fut tué, tout comme sa femme dans l'explosion. Avant de mourir, il plaça son fils, Yusei dans une capsule de sauvetage qui l'envoya à Satellite, le sauvant ainsi de l'explosion.

Toby Tredwell (Tobi Lola) 
Toby Tredwell, est le jeune frère de Misty qui est mort un an avant que la série ne commence. Il était un des membres du Mouvement Arcadia avec des pouvoirs psychiques similaires à ceux d'Aki. Cependant, il a été tué par Divine à la suite d'expériences cruelles sur ses potentiels psychiques. Divine fit en sorte que ce soit Aki qui soit accusée, d'où l'envie de Misty de se venger sur elle, et comme Divine était de mèche avec Rex Goodwin, cela aida à ce qu'il n'y ait pas d'enquête précise sur ce problème. Cependant, la vérité a été révélée grâce aux efforts de Yusei.

Zora 
Zora est une amie de Martha et la propriétaire d'une maison qu'Yusei, Jack et Crow habitent dans la saison 3. Elle est ennuyée par le bruit que le moteur de Crow fait, bien qu'elle apprécie Yusei.

Stéphanie 
Stéphanie est une serveuse d'un café que Jack fréquente. Elle a eu un coup de foudre sur lui et est en compétition avec Mina et Carly pour avoir son affection.

Pierro (Garome) 
Pierro est un usurier qui escroque les gens pour leur soutirer leurs cartes. De même que dans son travail, son deck comprend des monstres qui réduisent les points de vie de l'adversaire par des effets et qui placent des Jetons de Prêt sur le Terrain adverse dans ce but. Après que Carly l'est renseigné sur lui. Il sera battu par Jack pour sauver Marko, un jeune garçon, des griffes de Pierro.

Hayley (Michel) et Claire 
Michel est l'esprit d'un jeune garçon qui vit dans une maison dans la forêt. Il y a longtemps, sa sœur Claire est morte à cause d'une maladie. Plus tard, il meurt aussi, mais ses sentiments forts pour la protéger le maintiennent en vie. À chaque fois qu'il voit des gens qui pourraient potentiellement la menacer, il les emprisonne dans des cartes, éveillant ainsi une légende à propos de la forêt : les esprits cruels. Lui et Claire sont finalement libérés quand il se fait battre par Lua. Michel utilise un deck "Fantôme" qui utilise des cartes magiques "Cercle" qui demande de se défausser pour pouvoir jouer des cartes magiques et pour pouvoir invoquer des monstres. Après le duel face à Lua, lui et sa sœur disparaissent.

Syd 
Syd est le chef d'un gang de voleurs de D-Wheels. Quand Jack parvient à découvrir leur planque, ils s'affrontent dans un duel où le perdant est broyé. Syd prend au début l'avantage, et en dépit du fait que Jack invoque plusieurs monstres, ce dernier est toujours contré. Il est bientôt révélé que leur cachette est sur un pétrolier, qui a pris le large hors de portée de la Sécurité. Syd invoque son monstre Synchro, mais Jack lui répond en synchronisant un monstre qu'il a emprunté à Kazuma pour gagner le duel. Il agit même à temps pour empêcher que Syd ne soit broyé. Syd et son groupe sont finalement arrêtés par la Sécurité.

Lynden (Leo) 
Leo est le fils hyperactif de Zora. Il y a trois ans, il cassa accidentellement l'horloge de Zora et a quitté la maison pour étudier comment on répare des horloges. À son retour, Crow l'affronte afin qu'il puisse apprendre à affronter ses problèmes au lieu de les fuir. Correspondant à sa passion, le deck de Leo est rempli de monstres horloges, incluant les chevaliers horloge et un Magicien du Temps qu'il reçut de son père décédé.

Robert Pearson 
Robert Pearson était le propriétaire original du Duel Runner Oiseau Noir et du Deck Aile Noire trois ans avant que l'histoire ne commence. Il s'occupa des enfants de Satellite et leur enseigna à confectionner des équipements de Duel de Monstres. Quand il refusa de vendre sa technologie de Duel Runner à une entreprise, Bolger l'affronta avec un monstre qui pouvait infliger des dégâts réels à son adversaire, ce qui le tua dans une maison en feu. Avant sa mort, il confia son deck, son Duel Runner et la sécurité des enfants à Crow.

Bolton (Bolger) 
Bolger était un des amis de Crow et de Pearson. Bien que généralement, il s'associait à Pearson pour protéger les gens de Satellite, Bolger avait plus d'intérêt dans l'argent. Quand Pearson refusa d'entrer dans un partenariat d'affaire à propos de la technologie du Duel Runner, Bolger le tua dans un duel. Plus tard, il alla former sa propre entreprise de Duel Runner, mais récupère de l'argent en vendant des cartes pour éviter que son entreprise ne coule. Ayant besoin du Dragon Aile Sombre, il combat Crow pour la lui prendre. Dans le duel, Bolger se révèle être le meurtrier de Pearson. Quand Crow le bat, il comprend finalement la douleur qu'il a causé aux autres et est assailli par des remords. Il utilise un deck Guerrier Blanc conçu pour contrer le deck Aile Noire de Crow, et sa carte maîtresse est Mephist Sanglant, le général abominable, un monstre qui peut infliger des dommages réels dans un duel.

Max 
Max est le frère de Boomer. Il fait partie d'une tribu qui descend de ceux qui ont servi le Peuple des Étoiles. Lui et sa sœur Annie vivent dans la pauvreté. En effet, Greiger cherchait à obtenir de l'aide pour leur ville natale. Max a été ressuscité de la mort grâce à la destruction du Dieu de la Terre Immortel Chacu Challua.

Il réapparaît à la saison 4 (épisode 111). Il a des cartes du même style que celles de Jack, utilisant un deck basé sur la puissance. Cependant, il apparaît être possédé par Familiar, le servant du Diable Cramoisi. Il change alors son deck pour un deck « anti-Jack ». Ils ont plus tard un Turbo Duel, dans lequel Jack a été frappé par le pouvoir de son propre Dragon Rouge Archdémon, à cause de la stratégie de Max, consistant à annihiler sa stratégie.

Familiar 
Le Familiar est un démon de feu dont le rôle est d'être le servant du Diable Cramoisi - connu comme étant le Dragon Nova Écarlate que même les Pactisants des Ténèbres ne purent contrôler. Ce démon tente de ressusciter le Diable Cramoisi de son sommeil de , après sa défaite contre le Dragon Cramoisi (ou plutôt contre un ancêtre de Jack possédant le 'Burning Soul' et utilisant le pouvoir du Dragon Cramoisi pour le sceller), en offrant Jack Atlas comme sacrifice pour devenir le corps du Diable Cramoisi. Il a la faculté de posséder les gens et détient des pouvoirs de destruction.

Il est cependant battu par Jack, quand celui-ci obtient une âme brûlante - 'Burning Soul'. Il absorbe alors le pouvoir du Diable Cramoisi pour former le Dragon Nova Écarlate.

Il utilise un deck Yomi qui inflige rapidement des dommages par effets pendant qu'il se protège avec divers effets pour empêcher l'adversaire d'atteindre ses points de vie. Il utilise des montres démons de bas niveau qui peuvent être détruits rapidement pour infliger des dommages.

Personnages d'autres médias 
Personnages qui apparaissent dans la version manga de Yu-Gi-Oh! 5D's, mais aussi dans les jeux vidéo.

Sect Ijuin 
Sect est un duelliste Turbo qui considère Yusei comme son grand-frère. Il utilise un deck insecte et a un duel runner de thème fourmi. Dans la version japonaise, il a une habitude de dire "Ari" (アリ?, « fourmi »). À l'origine, les créateurs voulaient lui donner un deck fourmi, mais à la place ils lui ont donné un deck insecte. Le duel runner et ses mots dans la version japonaise sont les vestiges du thème fourmi.

Cavalier Squelette 
Un Cavalier Squelette qui fait des duels à dos de cheval. Il existe une légende populaire selon laquelle les gens implorent ses pouvoirs afin d'obtenir des cartes rares. Cependant, en réalité, il est un dangereux duelliste qui peut infliger des dommages réels en duel. On apprend plus tard qu'il est de mèche avec Rex Goodwin et que c'est en réalité son grand frère du nom de Roman Goodwin (Rudger dans la version japonaise).

Surtr 
Surtr est l'antagoniste dans Yu-Gi-Oh! 5D's Master of Cards. Son nom provient de la Mythologie nordique. Il cherche à prendre possession de l'île Ragnarok, où un tournoi de duel a lieu.

IX Quic Goodwin 
Ix Quic Goodwin est la grande sœur de Rex et Roman Goodwin qui a vécu dans les temps anciens, elle les a adoptés après les avoir trouvés à la rue. C'était une prêtresse de duel et la meilleure de sa génération, elle sera plus tard offerte en sacrifice pour le rituel du soleil et de la lune. Rex et Rudger veulent faire revivre le Dieu Ultime pour pouvoir retrouver Ix Quic, mais Rex sera posséder par la force maléfique du Dieu et changera ses plans alors que Rudger gardera toujours le même plan.

Références

Voir aussi 
 Yu-Gi-Oh!
 Personnages de Yu-Gi-Oh!
 Yu-Gi-Oh! R
 Yu-Gi-Oh! GX
 Yu-Gi-Oh! 5D's
 Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer

Yu-Gi-Oh! 5D's